Best of Ozz — сборник песен британского рок-музыканта Оззи Осборна, выпущенный в 1989 году.

Об альбоме 
Best of Ozz был выпущен без разрешения Оззи — звукозаписывающая компания выпустила сборник лучших хитов раньше, чем певец дал согласие.

Данный сборник не содержит ни одной песни с предыдущей студийной работы Оззи Осборна, «No Rest for the Wicked».

Список композиций 
 «Over the Mountain» (Осборн, Роадс, Дэйсли, Керслейк) — 4:31
 с альбома Diary of a Madman
 «Secret Loser» (Осборн, Ли, Дэйсли) — 4:08
 с альбома The Ultimate Sin
 «Goodbye to Romance» (Осборн, Роадс, Дэйсли) — 5:35
 с альбома Blizzard of Ozz
 «Shot in the Dark» (Осборн, Суссан) — 4:16
 с альбома The Ultimate Sin
 «Mr. Crowley» (Осборн, Роадс, Дэйсли) — 4:55
 с альбома Blizzard of Ozz
 «Bark at the Moon» (Осборн) — 4:15
 с альбома Bark at the Moon
 «Crazy Train» (Осборн, Роадс, Дэйсли, Керслейк) — 4:50
 с альбома Blizzard of Ozz
 «Centre of Eternity» (Осборн) — 5:15
 с альбома Bark at the Moon
 «Diary of a Madman» (Осборн, Роадс, Дэйсли, Керслейк) — 6:12
 с альбома Diary of a Madman
 «The Ultimate Sin» (Осборн, Ли, Дэйсли) — 3:43
 с альбома The Ultimate Sin

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал;
 Рэнди Роадс — гитара на песнях «Over the Mountain», «Goodbye to Romance», «Mr. Crowley», «Crazy Train» и «Diary of a Madman»;
 Джейк И. Ли — гитара на песнях «Secret Loser», «Shot in the Dark», «Bark at the Moon», «Centre of Eternity» и «The Ultimate Sin»;
 Боб Дэйсли — бас-гитара;
 Дон Эйри — клавишные на песнях «Goodbye to Romance», «Mr. Crowley», «Bark at the Moon» и «Centre of Eternity»;
 Джонни Кук — клавишные на песнях «Over the Mountain» и «Diary of a Madman»;
 Майк Моран — клавишные на песнях «Secret Loser», «Shot in the Dark» и «The Ultimate Sin»;
 Ли Керслейк — ударные на песнях «Over the Mountain», «Goodbye to Romance», «Mr. Crowley», «Crazy Train» и «Diary of a Madman»;
 Томми Олдридж — ударные на песнях «Bark at the Moon» и «Centre of Eternity»;
 Рэнди Кастилло — ударные на песнях «Secret Loser», «Shot in the Dark» и «The Ultimate Sin».

Примечания

Ссылки 
 Best Of Ozz на discogs.com

Альбомы Оззи Осборна
Сборники 1989 года
Сборники на английском языке
Альбомы Sony Music Entertainment